Оливия Тереза Лонготт (; 15 февраля 1981, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская певица.

Ранние годы 
Оливия Тереза Лонготт родилась в Нью-Йорке, имеет ямайское, кубинское и индийское происхождение. Изучала музыку в Средней школе Бэйсайда Нью-Йорк в Куинсе и начала карьеру в подростковых годах.

Карьера

J Records 
Оливия начала петь в церковном хоре, брала уроки игры на фортепиано и гитаре. В августе 2000 года, мощь её голоса и неоценимый талант писания хитовых песен помогли ей заключить сделку с Clive Davis. У неё появился шанс стать первым артистом J Records. «Я была самым первым артистом, подписанным на J Records — говорит певица — Думаю, именно поэтому на мне словно опыты ставили. Похоже, никто не знал, в каком направлении мне нужно развиваться. Но и мое мнение никто не хотел учитывать. Поэтому мне приходилось делать то, что говорят боссы, в то время как они сами слабо понимали, чем именно нужно заниматься. Но я благодарна за этот опыт. Очень поучительно». 15 мая 2001 года, она просто поразила своих новых фэнов перым альбомом, который так и назывался — Olivia. CD был представлен довольно популярным, сингл «Bizounce» занял № 15 Billboard Hot 100. «Я родилась в Бруклине, но родители почти сразу увезли меня на Ямайку — говорит певица — Там я пошла в школу, но когда мне исполнилось восемь лет, вернулась сюда, в Куинс. Так что я здесь с восьми лет. У меня было хорошее детство. Мои родители — они вместе более сорока лет, и они многому меня научили. У меня все в порядке с моралью, и это только благодаря им».

G-Unit Records 
В 2004 году Оливия стала первой женщиной, заключившей контракт с G-Unit Records. В начале 2005 года вышел совместный хит 50 Cent и Оливии «Candy Shop». «Когда меня выставили с J Records, я обратилась в Interscope» — говорит Olivia. «Получилось так, что Фифти услышал мою музыку и позвонил мне. Он похвалил мою работу и предложил мне стать первой леди G-Unit. Я подумала один день и перезвонила ему со словами „я готова, давай сделаем это“. Теперь в составе команды есть я, и большинство людей рады меня видеть. Везде куда я приезжаю, люди рады, что теперь я на новом лейбле. Им интересно, что будет дальше, они хотят услышать, как я звучу сейчас, потому что моя нынешняя музыка абсолютно не похожа на то, чем я занималась на J Records». Olivia не только прекрасная певица и составительница песен, она просто прекрасно танцует. Её первое соло, единственное выпущенный через G-Unit Records, был «Twist It», поддерживая участника G-Unit — Lloyd Banks, и сингл «So Sexy» летом 2005 года.

Universal 
Разделили пути, поэтому её второй студийный альбом Behind Closed Doors был отложен. Однако, альбом был с тех пор выпущен как микстейп доступное для скачивания на нескольких веб-сайтах. «Мало кто ожидает услышать то, что я сейчас скажу, но я являюсь большим поклонником творчества Anita Baker — говорит Olivia — Также мне очень нравится Whitney Houston, Luther Vandross и Bob Marley — это уже мои ямайские корни дают о себе знать».

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

Примечания

Ссылки 
 

Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Бейсайд (Квинс)
Выпускники университета Хофстра